Севильский кролик () — американский мультфильм 1950 года из серии Looney Tunes. Мультфильм занимает 12 место в списке 50 величайших мультфильмов, составленном историком анимации Джерри Беком в 1994 году.

Сюжет 
В летнем театре дают «Севильского цирюльника». Из леса через чёрный ход в театр врывается запыхавшийся Багз Банни, которого преследует вооружённый Элмер Фадд. Кролик поднимает занавес и представление начинается раньше времени: Багз — цирюльник, Элмер — его клиент. Затем Багз Банни переодевается в прекрасную даму, в заклинателя змей, в жениха.

Элмер гоняется за кроликом по всей сцене, но всегда оказывается на парикмахерском кресле, где над ним издевается Багз.

Роли озвучивали 
 Мел Бланк — Багз Банни
  — Элмер Фадд (в титрах не указан)

 Факты 
 В 1951 году мультфильм номинировался на премию «Хьюго» в номинации «Best Dramatic Presentation», но не выиграл награды.
 В сцене, где Багз Банни играет на голове Элмера, как на пианино, у него появляется пятый палец.
 Сразу после вступительных титров показана театральная афиша, представляющая оперу «Севильский цирюльник». В ролях там указаны часть команды мультфильма, чьи имена стилизованы под италоязычные:
  — Eduardo Selzeri (продюсер)
  — Michele Maltese (автор сценария)
  — Carlo Jonzi (режиссёр)

 См. также 
 Список мультфильмов с участием Багза Банни
 Севильский цирюльник — американский мультфильм 1944 года.

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Песни из мультфильма на сайте lyricszoo.com
 Рецензия на мультфильм на сайте ''filmsnobbery.com

Мультфильмы 1950 года
Рисованные мультфильмы 1950 года
Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы Чака Джонса
Эпизоды Looney Tunes
Кинопародии США
Рисованные мультфильмы США 1950-х годов
Короткометражные мультфильмы США